East Lake kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 East Lake (sjö i Antarktis),

Kina 

 East Lake (sjö i Kina), Hubei,

USA 

 East Lake, Florida, ort, Pinellas County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar